

Hov 
Hov (Faeröer), een dorp op de Faeröer 
Hov (Denemarken), een plaats in Denemarken
Hov (Noorwegen), een plaats in Noorwegen
Een deel van de Zweedse plaats Hov en Nävsta
Een deel van de Zweedse plaats Parten en Hov

HOV 
Hoogwaardig openbaar vervoer, een typering voor bepaalde snelle openbaar vervoerverbindingen
Hydrografisch opnemingsvaartuig, een Nederlands marineschip van de Dienst der Hydrografie
Zie ook Lijst van overige schepen in dienst bij de Koninklijke Marine#Hydrografische opnemingsvaartuigen
 Carpoolstrook, (High Occupancy Vehicle Lane, HOV-lane)
 Haarlemse Orkest Vereniging, opgegaan in Noordhollands Philharmonisch Orkest
 HOV/DJSCR, een Nederlandse amateurvoetbalclub uit Rotterdam
 HOV-zekering (Hoog OnderbrekingsVermogen), een zekering die hoge elektrische stromen kan onderbreken
 Station Hove (Engeland), een spoorwegstation in Brighton and Hove in Engeland, met stationscode HOV
 Het Openbaar Vervoer, een voormalig Nederlands maandblad

Zie ook 
 Hof (doorverwijspagina)
 Hove (doorverwijspagina)